Ries Jansen, politicus, burgemeester
Ries Jansen, Nederlandse collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog